

Musica 
 Tidal Wave – gruppo musicale pop statunitense
 Tidal Wave – album di Frankie Paul del 1985
 Tidal Wave! – album compilation dei The Challengers del 1995
 Tidal Wave – album dei Taking Back Sunday del 2016
 Tidal Wave – EP dei The Apples del 1993
 Tidal Wave – EP dei Longwave del 2003
 Tidal Wave – singolo degli Oh Sees del 2009
 Tidal Wave – singolo di Sub Focus del 2012
 Tidal Wave – singolo di Julie Anne San Jose del 2015
 Tidal Wave – singolo dei Portugal. The Man del 2018

Varie 
 Tidal wave – stile di acconciatura popolare tra le comunità di surfers e skaters degli anni settanta
 Tidal Wave – personaggio dei Transformers
 Onda assassina (Tidal Wave: No Escape) – film per la televisione del 1997 diretto da George Miller
 Operazione Tidal Wave – missione di bombardamento aereo della Seconda guerra mondiale
 Tidal Wave – film catastrofico del 2009 diretto da Yoon Je-kyoon